Хелашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Хелашвили, Георгий Леванович (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Хелашвили, Теймураз Григорьевич (1919—1985) — советский грузинский актёр. Народный артист Грузинской ССР. 
 Хелашвили, Иване (1772—1837) — иеромонах, грузинский церковный писатель и общественный деятель.